Massau ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Massau (1860–1935), deutscher Landschaftsmaler
 Franz Paul Massau (1818–1900), deutscher Kupferstecher der Düsseldorfer Schule

Siehe auch:
 Massu (Lääneranna) (deutsch Massau), Dorf in der Landgemeinde Lääneranna im Kreis Pärnu in Estland